Bidner ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Thellmann-Bidner (1895–1971), deutscher Politiker (BHE), MdL Bayern
 Stefan Bidner (* 1966), österreichischer Ausstellungsmacher